Реті́ро () — назва таких об'єктів:

 Ретіро (Буенос-Айрес) — район Буенос-Айреса
 Буен Ретіро — комплекс палаців та садів в межах сучасного Мадриду.
 Ретіро Мітре — станція на залізниці імені генерала Бартоломе Мітре
 Ретіро Бельграно — станція на залізниці імені генерала Мануеля Бельграно
 Ретіро Сан-Мартін — станція на залізниці імені генерала Сан-Мартіна
 Ретіро (станція метро) — станція метрополітену Буенос-Айреса
 Ретіро (автовокзал) — автовокзал у Буенос-Айресі
 Ель-Ретіро — місто в окрузі Ла-Плата провінції Буенос-Айрес
 Ретіро (острів) — острів у Бразилії
 Ретіро (Чилі) — комуна у чилійській провінції Лінарес
 Ретіро (Колумбія) — муніципалітет Колумбії
 Ретіро (Мадрид) — район Мадрида